Tokay ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die ungarische Stadt Tokaj;
 den ungarischen Weißwein Tokajer;
 die Rebsorte Grauburgunder;
 Tokay (Aral) (托喀依乡), die Gemeinde Tokay der Stadt Aral im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China.